Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 156001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 września 2001 do 25 lipca 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

156001-156100

156101-156200

156201-156300

156301-156400

156401-156500

156501-156600

156601-156700

156701-156800

156801-156900

156901-157000

Przypisy 

Lista planetoid 156001-157000